Пётр Егорович (Георгиевич) Николаев (1856 — ?) — морской офицер Российского Императорского Флота. Участник обороны Порт-Артура во время русско-японской войны.

Биография 
Петр Егорович родился 2 октября 1856 года в дворянской семье. Женился в 1904 году.

Служба 
В 1872 году поступил воспитанником в Морское училище. Зачислен на службу с 1873 годa с производством в гардемарины флота. 1 мая 1876 года окончил Морское училище 44-м по списку выпуска.

30 августа 1877 года произведён в чин мичмана по флоту. Далее окончил курс Морской Учебно-стрелковой команды. С 1879 года по 1880 год служил во флотской стрелковой роте. В 1881 году награждён медалью в память взятия укрепления Геок-Тепе.

В 1882 году произведён в чин лейтенанта по флоту и переведён в Каспийскую военную флотилию (КВФ), где командовал ротой Каспийского флотского экипажа. Далее постовой командой Астрабадской морской станции, и до 1891 года пароходами и баржами Каспийской флотилии.

С 1891 года по 1893 год командовал пароходами Аму-Дарьинской флотилии.

С 18 июня 1894 года и до конца года назначен командовать мореходной канонерской лодкой «Секира» на Каспии. 6 декабря 1894 года Пётр Егорович произведён в капитаны 2-го ранга. С 18 июня 1895 года по 1897 год командовал канонеркой «Пищаль». В 1896 году награждён серебряной медалью «В память царствования императора Александра III», а 6 декабря этого же года орденом Святой Анны III степени «за внутреннее плавание». В 1898 году вновь командовал МКЛ «Секира» и награждён бронзовой медалью «За походы в Средней Азии 1853-1895 гг.» для ношения на груди на Георгиевской и Владимирской ленте, а в 1899 году опять командиром на МКЛ «Пищаль».

В 1899 году переведён на Балтийский флот. В 1899 года назначен командовать МКЛ «Дождь», награждён Серебряной медалью «В память коронации Императора Николая II». В 1900 году назначен командиром канонерской лодки береговой обороны «Мина», 9 апреля награждён Орденом Святого Станислава II степени. С 1901 года уже в чине капитана 2-го ранга переведён в 8-й флотский экипаж в Кронштадте, командовал миноносцами на Балтике. 22 сентября «За выслугу 25 лет в офицерских чинах и совершение восьми шестимесячных морских кампаний» отмечен орденом Святого Владимира IV степени с бантом.

С конца 1901 года назначен старшим офицером броненосца береговой охраны «Адмирал Ушаков», который в летних плаваниях ходил с воспитанниками Морского кадетского корпуса в составе Учебного Артиллерийского отряда эскадры БФ. На зимовку броненосец уходил в Либаву.

С марта 1903 года переведён на Дальний Восток России, во Владивостоке служил на кораблях Тихоокеанского флота. 8 сентября 1903 года назначен командиром МКЛ «Гремящий», но принял её только 2 декабря от капитана 2-го ранга А. С. Загорянского-Киселя.

«Лодкой „Гремящий“ командовал капитан 2-го ранга Николаев, уже очень пожилой человек, присланный на восток для отбывания ценза. Этот командир захворал тотчас же, как только его лодке представилась перспектива принимать участие в военных действиях.»

18 мая 1904 года «… за неисполнение приказа командующего Тихоокеанской эскадры выйти 13.05.1904 г. в Теливанскую бухту на поддержку сухопутных войск» высочайшим приказом по Морскому ведомству капитан 2-го ранга П. Г. Николаев был отстранён от командования МКЛ «Гремящий» и списан в распоряжение командира Порт-Артура. Со 2 августа 1904 года Пётр Егорович числился больным по Морскому госпиталю, а с 14 августа исполнял обязанности заведующего плавсредствами для перевозки раненых. После сдачи Порт-Артура попал в плен.

После плена, в октябре 1905 года капитан 2-го ранга П. Е. Николаев назначен флаг-капитаном берегового штаба старшего флагмана 1-й флотской дивизии Балтийского флота. А в 1906 году поставлен временно заведовать 1-м и 7-м флотскими экипажами. В этом же году был награждён серебряной медалью «В память русско-японской войны 1904—1905 гг» на Георгиевской и Александровской ленте, далее уволен со службы с производством в полковники.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Примечания

Литература 
 
 «Кавказский Календарь» 1895 г.
 «Кавказский Календарь» 1896 г.
 «Русский Календарь» 1896 г.
 «Кавказский Календарь» 1897 г.
 «Кавказский Календарь» 1898 г.
 «Кавказский Календарь» 1899 г.
 «Русский Календарь» 1899 г.
 «Кавказский Календарь» 1900 г.

Участники обороны Порт-Артура
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)